

Приозерськ — місто, Приозерська міська адміністрація, Карагандинська область

Приозерськ — місто, Приозерський район, Ленінградська область